Marina Ricolfi-Doria, conocida como Marina Doria (Ginebra, 12 de febrero de 1935), es una ex esquiadora marina suiza, de origen italiano. Fue campeona del mundo de esquí acuático en 1955 y 1957, así como ganadora de Europa y Suiza. Se casó con el príncipe Víctor Manuel de la Casa de Saboya.

Biografía 
Ella es la hija de René Italo Ricolfi-Doria, industrial helvético de origen italiano, e Iris Amalia Benvenuti. Tiene tres hermanas, Silvia, Nina y Alda, y un hermano, Dominico.

La familia es originaria de los genoveses Doria y poseía una mansión en Novi Ligure. El fundador de la familia era Giovanni Ricolfi (1766-1846), abad, que, en plena Revolución Francesa, había abandonado los hábitos para casarse en una ceremonia civil Jerónima Doria, hija del marqués Francisco José Doria y Teresa Sauli. Su nieto, Adrián Francisco (1841-1902), se trasladó a Ginebra, y, para obtener la ciudadanía suiza, abandonó el comportamiento aristocrático. Su esposa, Evelina de Claparéde, de Ginebra, pertenecía a una antigua familia de clase media de origen relacionadas con el famoso banquero francés Jacques Necker.

Matrimonio e hijo 
Ricolfi-Doria conoció a Víctor Manuel de Saboya en 1960 en la Sociedad Náutica de Ginebra, donde ambos practicaban esquí acuático. Comprometida desde 1954 con Víctor Manuel de Saboya.

Ella, como descendiente del marqués Francesco Giuseppe Doria, la familia a menudo ha sido identificada como una familia de rango marqués, con el fin de condicionar siempre y en todo caso las elecciones del rey Humberto II. De hecho, no se había decidido por el matrimonio de su hijo debido a la situación desigual de la futura esposa (no era de sangre real).

En un intento por superar la oposición de su padre a su matrimonio, Víctor Manuel de Saboya se proclamó "Rey de Italia" el 15 de diciembre de 1969, y al día siguiente, emitió un "real decreto" en el que le confirió el título de duquesa de Santa Ana de Valdieri. 

Se casa con él en una ceremonia civil el 11 de enero de 1970 en Las Vegas y en una ceremonia religiosa el 7 de octubre de 1971 en Teherán. Humberto II se opuso al matrimonio, quien no dio su consentimiento. Esto conduciría a la transferencia de todos los derechos al trono de Italia a Amadeo III de Saboya, según los partidarios de este último. La pareja tiene un hijo, Manuel Filiberto.

Cuando a su marido, Víctor Manuel, se le permitió regresar a su patria en 2002, se trasladaron desde Suiza a Italia. Su comentario sobre la detención en junio de 2006 de su marido, por corrupción y complicidad en la prostitución fue: 

Como consorte del pretendiente al trono italiano y princesa de la Casa de Saboya, Marina tiene reconocido el Privilegio de blanco ante el papa.

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Casa de Saboya).
Extranjeras
  Dama gran cruz de la Orden San Pedro de Cetiña (Casa Real de Montenegro).
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Dama de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Medalla conmemorativa del 2.500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Ginebra
Consortes de miembros de la casa de Saboya
Esquiadores de Italia
Damas de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Católicos de Suiza
Suizas del siglo XX
Suizas del siglo XXI